Елизабета Стјуарт (28. децембар 1635—8. септембар 1650) је била енглеска принцеза, друга ћерка Чарлса I.

Биографија 
Рођена је 28. децембра 1635. године у Палати Светог Јакова. Крштена је 2. јануара следеће годинје од чувеног Вилијама Лауда. Следеће године Марија Медичи је желела да Елизабета постане будућа супруга Вилијема II Оранског, низоземског штатхолдера (1647—1650). Чарлс је сматрао да он није достојан да буде Елизабетин супруг, али је ипак његова жена постала старија Чарлсова ћерка, Марија Хенријета Стјуарт. Принцеза Елизабета је, по избијању Грађанског рата у Енглеској и Чарлсовог бега, остала под старањем парламента. Деца су јула 1644. године постала код сер Џона Данверса у Челси, а 1645. године у Нортхумберленд. После коначног пораза краља, придружили су се Џејмсу (1646). Елизабета је 21. априла 1648. године убедила Џејмса да побегне из затвора. Елизабета се последњи пут сусрела са оцем 29. јануара 1649. године, дан пре Чарлсовог погубљења. Након искрцавања Чарлса II у Шкотску 1650. године, Елизабета је пребачена у замах Харисбрук. Убрзо по доласку у замак, принцеза је умрла од грознице, 8. септембра. Сахрањена је у цркви Светог Томаса у Њупорту на острву Вајт. Краљица Викторија је средином 19. века подигла споменик Елизабети. Елизабета је била веома образована; познавала је грчки, хебрејски, латински, италијански и француски језик.

Породично стабло

Извори 
 Енциклопедија Британика - Елизабета Стјуарт

Рођени 1635.
Умрли 1650.
Династија Стјуарт
Енглески грађански рат